Pruna, localidad de la provincia de Sevilla, Andalucía, España.
El nombre común de la planta Prunus domestica
 Una ciruela